Taco – meksykańska potrawa
 Taco – danie kuchni teksańsko-meksykańskiej
 Taco – piosenkarz
 Kenneth „Taco” Cockrell – amerykański astronauta
 Harry Joseph „Taco” Bowman – amerykański przestępca
 Taco Bell – amerykańska sieć barów szybkiej obsługi
 Taco Hemingway – polski raper
 (14917) Taco – planetoida
 Taco – popularne określenie samochodu Toyoty Tacoma
 Jogo de taco – brazylijska odmiana krykieta